Duitsland:
Mistelbach (Opper-Franken), een plaats in de deelstaat Beieren

Oostenrijk:
Mistelbach (district), een district in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Mistelbach an der Zaya, een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk